Гиацинтов — русская семинаристская фамилия. Известные носители:

 Гиацинтов, Владимир Егорович (1858—1932) — русский искусствовед и драматург, профессор истории и искусств.
 

 Гиацинтова, Софья Владимировна (1895—1982) — советская актриса и театральный режиссёр, педагог. Народная артистка СССР. Лауреат Сталинской премии первой степени.

Двойная фамилия 
 Гиацинтов-Булочников, Александр Михайлович (1896—1957) — актёр, театральный режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1956).